"Super Sucessos Infantis (Vol.3)" é o terceiro álbum de estúdio da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2001.

Faixas 

 Coça Coça
 Palavras Mágicas
 A Dança do Neném
 Pot-Pourri Coelhinho da Páscoa 
Coelhinho da Pascoa
O Porquinho
Macaquinho, Macacão
Ratinho
Pintor de Jundiaí
 O Circo (Chegou o Circo)
 Dance com Patati Patatá
 Fora da Faixa, Não
 Nossa Festa
 Pot-Pourri do Mestre André 
Mestre André
O Palhacinho
Pintinho
Minhoca, Minhocão
Minha Boneca de Lata
 B.I.N.G.O.
 Vamos Sorrir, Vamos Cantar
 Parabéns do Patati Patatá
 Pot-Pourri do Sapo 
Sapo uá-quá-quá-quá
A Carrocinha
H-H
Ordem, Sem Lugar, Sem Rir, Sem Falar
Trenzinho Piuí-Piuí
 Marcas do que se foi (Bonus Track)

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 2001 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa